Riemchen bezeichnet:

 ein Boden- oder Wandbelag (in der Regel frostbeständig) in einem vergleichsweise flachen oder schmalen Format:
 Flachverblender
 Sparverblender
 Stadtlohner Riemchen aus Steinzeug
 einen Riemen in der Verkleinerungsform
 die namensgebenden Teigschnüre als Bestandteil des Gerichts Riemchen-Apfel